Фёдор Шостак
 Шостак, Фёдор Александрович (1853—?) — русский военачальник, генерал-лейтенант.
 Шостак, Фёдор Петрович (1922 — 1988) — старший разведчик на момент представления к награждению орденом Славы 1-й степени.